Pitter ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Bonaventura Pitter (1708–1764), böhmischer Mönch und Historiker
 Klaus Pitter (* 1947), österreichischer Cartoonist und Illustrator
 Přemysl Pitter (1895–1976), tschechischer Pädagoge und Humanist
 René Pitter (* 1989), österreichischer Fußballspieler 
 Ruth Pitter (1897–1992), britische Lyrikerin
 Timo Pitter (* 1992), deutscher Fußballspieler

Künstlername:
 pitter, Künstlername von Peter Rohland (1933–1966), deutscher Liedermacher

Siehe auch:
 Dicker Pitter, Glocke des Kölner Domgeläuts
 Pitter (Kurzfilm), Kurzfilm aus dem Jahr 2015